Pohl kan syfta på:

 Pohl – en auktorsförkortning för Johann Baptist Emanuel Pohl
 Pohl (efternamn) – ett efternamn samt personer med namnet 
 Pohl, Rheinland-Pfalz – en kommun i Tyskland